Nazwisko González Velázquez może odnosić się do różnych członków rodziny hiszpańskich artystów, do których należą:

 Pablo González Velázquez (1664-1727), rzeźbiarz;
 Luis González Velázquez (1715-1764), malarz, syn poprzedniego;
 Alejandro González Velázquez (1719-1772), malarz, architekt i scenograf, brat poprzedniego;
 José Antonio González Velázquez (- 1810), architekt, syn poprzedniego, pierwszy dyrektor katedry architektury na Królewskiej Akademii San Carlos w Meksyku;
 Antonio González Velázquez (1723-1793), malarz, brat Alejandra;
 Zacarías González Velázquez (1763-1834), malarz, syn poprzedniego;
 Isidro González Velázquez (1765-1829), architekt, brat poprzedniego;
 Castór González Velázquez (1768-1822), malarz, brat poprzedniego;